Новенька — зимівник у Ахтубінському районі Астраханської області Росії.
 Новенька — присілок у Мелєнковському районі Владимирської області Росії.

 «Новенька» — радянський чорно-білий художній фільм 1968 року.
 «Новенька» — американський ситком 2011—2018 років.
 «Новенька» — український молодіжний мелодраматичний телесеріал 2019 року.